Jagiellonia Tuszyn – nieistniejący już polski klub sportowy.
 Jagiellonia Białystok – polski klub sportowy.
 MOSP Jagiellonia Białystok – Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego Jagiellonia Białystok.
 Jagiellonia (jacht) – jacht sportowy.
 Jagiellonia (korporacja) – przedwojenna korporacja akademicka.
 Jagiellonia Varmiensis – współczesna korporacja akademicka.
 Jagiellonia – Unia Jagiellońska, popularna w dyskursie historyczno-publicystycznym nazwa idei politycznej Międzymorza.